ludzie
Alfred Alvarez (1929-2019) – brytyjski pisarz 
 Alonso Alvarez de Pineda (1494-1520) – hiszpański podróżnik, odkrywca i kartograf
 Emanuel Alvarez (ok. 1526-1583) – portugalski jezuita i językoznawca
 Isaac Alvarez – boliwijski piłkarz
 Juan Álvarez (1790-1867) – meksykański wojskowy i polityk.
 Koldo Álvarez (ur. 1970) – andorski piłkarz
 Lili de Alvarez (1905-1998) – hiszpańska tenisistka, dziennikarka i pisarka 
 Luis Walter Alvarez (1911-1988) – fizyk amerykański, laureat Nagrody Nobla
 Saúl Álvarez – meksykański bokser
 Walter Alvarez (ur. 1940) – profesor na wydziale Ziemi i Nauk Geologicznych

inne
 (3581) Alvarez – planetoida

zobacz też
 Álvarez
 Alwar (imię)